Sexykiller, morirás por ella - hiszpański horror komediowy z 2008 roku.

Główne role 
 Macarena Gómez - Bárbara / morderczyni
 Angel De Andrés - Inspector
 Carolina Bona - María
 Javier Botet - Zombie
 César Camino - Tomás
 Nadia Casado - Clara
 Andreu Castro - Edu
 Juan Díaz - Jesus
 Alejo Sauras - Alex
 Juan Carlos Vellido - profesor anatomii
 Ramón Langa - Decan
 Fernando Ramallo - Angel

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie filmy z gatunku horror
Hiszpańskie filmy komediowe
Hiszpańskie filmy z 2008 roku
Hiszpańskie czarne komedie